Toyama (stad), een Japanse havenstad
Toyama (prefectuur), een Japanse prefectuur

Personen
Yuzo Toyama, een Japanse componist en dirigent